Flagdage er mærkedage, som markeres ved udbredt flagning, typisk med nationalflaget. I mange lande sker dette kun på nationaldagen og evt. på en særlig "flagets dag", men i Norden er der tradition for at have en længere række flagdage.

Danske regler 

Det kræver tilladelse fra politiet at flage med udenlandsk flag, og der skal som udgangspunkt samtidig flages med et mindst lige så stort Dannebrog på en mindst lige så fornem placering. Er der kun én flagstang kan man få tilladelse til kun at flage med det fremmede flag. De nordiske landes flag, EU-flaget og FN-flaget kræver dog ikke tilladelse og må frit flages med.

I Danmark er der officielle flagdage, flagdage som militæret bruger samt flagdage som ikke er officielle, men som anbefales af Danmarks-Samfundet, der er rådgivende organisation vedrørende flagregler.

Herudover kan private flage ved særlige festligheder, som fx fødselsdage.

Der er ikke i Danmark vedtaget en speciel 'flaglov'. Reglerne følger en kongelig bekendtgørelse fra 1748. I enevældens tid havde en sådan bekendtgørelse samme status som senere tiders love, og da der ikke er fulgt op med en lov på området, er bekendtgørelsen fra 1748 stadig retskraftig og gældende, men suppleret af senere cirkulærer og bekendtgørelser.

Den 11. marts 2016 blev det offentliggjort, at der fremover vil blive flaget med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag 21. juni, samt med Færøernes på Færøernes nationaldag 29. juli, fra de 534 statslige flagstænger i Danmark.

Nordiske flagdage

Se også 
 Flagdag for Danmarks udsendte

Fodnoter

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Justitsministeriet om flagdage, med liste over officielle 
  Danmarks-Samfundet  - Forening der værner om Dannebrog med diverse beskrivelser og lister over flagdage
  

Dag
Traditioner
Mærkedage
Dage